División de Honor 2001-2002 – torneo di calcio a 5
 División de Honor 2001-2002 – torneo di hockey su pista